.tv — национальный домен верхнего уровня для Тувалу. Был создан в 1996 году.

Большой интерес к этому домену имеют компании, связанные с телевидением, из-за того, что «TV» является общепринятым сокращением от слова «телевидение» (). В 1998 году канадский бизнесмен Джейсон Чепник (Jason Chepnik) выкупил у правительства Тувалу право управления доменом на 12 лет за 50 миллионов долларов.

История 
14 декабря 2006 года компания Verisign объявила о создании альянса с Demand Media, управляемой бывшим председателем MySpace Ричардом Розенблаттом, для продвижения на рынок домена верхнего уровня .tv как предпочтительного адреса веб-сайта для мультимедийного рекламного контента. Премиальные имена .tv не могут быть переданы другому регистратору. Ежегодные сборы за премиальные имена .tv эквивалентны первоначальной регистрационной сумме «выкупа».

16 марта 2010 года компания Sedo объявила о сотрудничестве с Verisign в проведении эксклюзивного аукциона 1 апреля для 115 премиальных доменных имен .tv, за продление которых будет взиматься стандартная ежегодная ставка, независимо от окончательной аукционной цены. 19 марта компания Verisign объявила о том, что премиальные имена .tv будут доступны через расширенный регистрационный канал, цены на премиальные имена .tv будут снижены и многие премиальные имена .tv перейдут в разряд стандартных. В результате компания Verisign фактически устранила препятствие, стоявшее на пути инвестиций в расширение .tv крупных домейнеров, инвесторов и разработчиков.

Так как компания Verisign находится в Соединенных Штатах, домен подчиняется законам Соединенных Штатов. Первые домены .tv были конфискованы правительством США в рамках операции Fake Sweep перед Супербоулом XLVI.

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .tv на сайте IANA

История Тувалу
Национальные домены верхнего уровня